Ережепба́й Молдаба́ев (; 1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения 545-го стрелкового полка 389-й Бердичевской стрелковой дивизии, (3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт). Герой Советского Союза, младший сержант.

Биография 
Ережепбай Молдабаев родился в 1925 году в селе Хатын-Купр, ныне в черте города Шымкент, Южно-Казахстанской области, Республики Казахстан. Казах. Работал в колхозе имени Тельмана Чимкентского района мирабом. В Красной Армии с 1943 года.

В боях Великой Отечественной войны с апреля 1943 года на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах.

Стрелок 9-й стрелковой роты 545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии рядовой Молдабаев отличился 4 января 1944 года в боях при взятии города Бердичев. При прорыве переднего края обороны противника он первым ворвался в траншею врага и уничтожил гранатами и из автомата 5 гитлеровцев. Приказом № 02/н от 13 января 1944 года по 545-му стрелковому полку 389-й стрелковой дивизии рядовой Ережепбай Молдабаев был награждён медалью «За отвагу».

29 июля 1944 года младший сержант Молдабаев вместе с заместителем командира батальона и четырьмя бойцами первым на лодке стали форсировать реку Висла. После ожесточённого миномётного и пулемётного огня противника их лодка была разбита. Находившийся в лодке заместитель командира батальона был тяжело ранен, и, потеряв сознание, начал тонуть. Молдабаев бросился в воду и вытащил утопающего командира и ещё двух бойцов на берег. После этого он вплавь добрался до западного берега Вислы и сходу начал отбивать атаки противника, обеспечив переправу остальным бойцам своей роты. Двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11-ти оставшихся на западном берегу солдат отбивал контратаки немцев. За это время ими было отражено 9 контратак численно превосходящих сил противника. Плацдарм был удержан, что обеспечило переправу остальным подразделениям полка.

Младший сержант Молдабаев погиб в бою 7 августа 1944 года. Похоронен в селе Грудза Яновского повята Люблинского воеводства, Польша.

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1944).
 Орден Ленина (указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1944).
 Медаль «За отвагу» (Приказ № 2-н от 13.01.1944 по 545-му стрелковому полку 389-й стрелковой дивизии).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 389-я стрелковая дивизия — Молдабаев Ережепбай.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Люблинском воеводстве